Бои́ за Волнова́ху — боевые действия в городе Волноваха Донецкой области Украины и на прилегающих территориях между вооружёнными силами ДНР и России с одной стороны, и Вооружёнными силами Украины с другой. Бои за Волноваху происходили с 27 февраля по 11 марта 2022 года и завершились установлением полного контроля над городом со стороны сил РФ и ДНР.

6 марта по указу президента Украины Владимира Зеленского Волноваха получила звание города-героя Украины.

Боевые действия 
25 февраля, на второй день вторжения, российские войска обстреляли Волноваху, поразив жилые районы. The Guardian заявляет, что российские бомбардировки Волновахи «напоминают тактику, которую Россия ранее применяла против гражданских целей в Сирии». Украинские официальные лица сообщили, что к 28 февраля Волноваха была на грани гуманитарного кризиса, а к 1 марта была практически уничтожена, почти 90 % её зданий либо повреждены, либо разрушены. Город также был отрезан от еды, воды и электричества. По словам местного депутата Дмитрия Лубинца, после обстрела на улицах лежали несобранные тела.

По данным отчёта Верхового комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет от 3 марта, Волноваха на тот момент была практически полностью разрушена, уцелевшие жители скрывались в подвалах.

4 марта российский штурмовик Су-25 был сбит над Волновахой.

5 марта власти ДНР заявили, что в бою под Волновахой был убит командир батальона «Спарта» и доверенное лицо Арсена Павлова полковник Владимир Жога.

6 марта из города через Новоандреевку эвакуировалось 400 человек. Сообщалось, что в городе гуманитарная катастрофа: нет света, воды, тепла, продуктов питания.

7 марта украинские и российские силы договорились о создании гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей из этих городов. Коридор должен был вести из Волновахи и Мариуполя, который находился в осаде, в сторону Запорожья. Сообщалось, что российские силы нарушили зону демилитаризации.

11 марта Минобороны РФ заявило, что войска ДНР взяли под контроль Волноваху, по данным СМИ, в город вошли российские войска. Позже в социальных сетях появились видеоролики, на которых были видны российские солдаты и техника, дислоцированные в городе, а также уничтоженные украинские танки.

12 марта Павел Кириленко, губернатор Донецкой области, заявил что город был полностью разрушен, но боевые действия продолжаются. Ассошиэйтед Пресс подтвердили, что город был захвачен пророссийскими сепаратистами и большая его часть была разрушена в ходе боевых действий. Позже украинские официальные лица сообщили, что в бою погиб командир 503-го батальона морской пехоты Украины капитан Павел Сбитов.

См. также 
 Бой под Волновахой (2014)

Примечания 

Сражения российского вторжения на Украину (2022)
Волноваха
2022 год на Украине
Сражения 2022 года
Бои за Волноваху